Crossover significa "sexagem, transação" e é um termo em inglês dado para algo que se mistura. Mais especificamente pode significar:

 Crossover (eletrônica), filtro eletrônico
 Crossover (cabo), tipo de cabo que liga dois computadores em rede
 Crossover (biologia), fenômeno biológico
 Meiose, fenômeno biológico do qual faz parte o crossover
 Crossover (ficção), na ficção ou em outros gêneros literários, significa o encontro de personagens de contos distintos
 Crossover (música), a junção de dois ou mais estilos musicais
 Crossover (automóvel), estilo de automóveis
 Crossover thrash, estilo musical específico
 Crossover (álbum), álbum de Dirty Rotten Imbeciles
 Crossover (filme), um filme de 2006 estrelado por Anthony Mackie e Wesley Jonathan

Desambiguação